Theodor Berthold kan syfta på:

* Theodor Berthold (1815–1882), tysk organist 
 Theodor Berthold (1841–1909), tysk författare